Casa del Marquès de Castellvell és una casa d'Anglesola (Urgell) protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
Casa pairal, la qual forma un angle recte en el carrer Major d'Anglesola, assentant-se directament sobre els porxos. L'entrada de l'habitatge queda amagada entre tres arcades. Una, que queda orientada al nord és formada per un arc rebaixat dovellat i dues més encarades cap a ponent, de mig punt i recolzades per un pilar central octogonal. Per sobre les arcades hi ha la presència d'una motllura estriada que fa de separació del pis amb porxo a la primera planta. Aquesta està formada per dues finestres rectangulars amb una llinda motllurada i un petit balcó esglaonat bastant deteriorat. A la cara oest hi ha una tercera, de perfil rectangular molt senzill i amb una balconada. A sobre d'aquesta obertura hi ha l'escut de la família. Finalment hi ha una tercera estança formada a base de maons, que seria un afegit constructiu molt més posterior.

Una hipòtesi deduïble pot ser que l'angle recte tan marcat que forma l'habitatge podria ser degut al fet de què a pocs metres s'alçava el Portal de Cervera de l'última muralla d'Anglesola i aquesta s'hi adaptés.

Història 
És propietat del marquès de Castellvell.

Referències 

Patrimoni monumental d'Anglesola
Edificis d'Anglesola
Edificis gòtics de l'Urgell
Edificis renaixentistes de l'Urgell